Prata ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Prata (Minas Gerais)
 Prata (Paraíba)
 Prata do Piauí (Piauí)

Es ist zudem der Name mehrerer Gemeinden in Italien

 Prata Camportaccio
 Prata d’Ansidonia (Provinz L’Aquila)
 Prata di Pordenone
 Prata di Principato Ultra
 Prata Sannita

sowie der Name mehrerer Ortsteile in Italien

 Prata, Gemeinde Massa Marittima
 Prata, Gemeinde Suvereto

Fluss:
 Rio da Prata

Prata ist der Familienname folgender Personen:

 Diamantino Prata de Carvalho (* 1940), portugiesischer Priester, Bischof von Campanha
 Pietro Pileo di Prata, italienischer Geistlicher, Kardinal und päpstlicher Diplomat
 Sara Prata (* 1984), portugiesische Schauspielerin